Carbajales kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Carbajales (ort i Honduras), Departamento de Yoro,

Spanien 

 Carbajales de Alba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar